Lüscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Lüscher (* 1953), Schweizer Jazzmusiker
 Bettina Lüscher (* 1962), deutsche Journalistin
 Christian Lüscher (* 1963), Schweizer Politiker (FDP)
 Daniel Lüscher (1787–1864), Schweizer Politiker und Richter
 Edgar Lüscher (1925–1990), Schweizer Experimentalphysiker
 Erhard Lüscher (1894–1979), Schweizer Mediziner
 Fredi Lüscher (1943–2006), Schweizer Jazzpianist
 Geneviève Lüscher (* 1953), Schweizer Archäologin, Autorin und Journalistin
 Gottlieb Lüscher (1897–1984), Schweizer Lebensmitteltechnologe
 Ingeborg Lüscher (* 1936), deutsch-schweizerische Schauspielerin und Künstlerin
 Jean Jacques Lüscher (1884–1955) Schweizer Kunstmaler und Lithograf
 Jonas Lüscher (* 1976), schweizerisch-deutscher Schriftsteller
 Kurt Lüscher (* 1935), Schweizer Soziologe
 Liselotte Lüscher (* 1934), Schweizer Erziehungswissenschaftlerin und Politikerin (SP)
 Marie Lüscher (1912–1991), Schweizer Chirurgin

 Max Lüscher (1923–2017), Schweizer Psychologe und Psychotherapeut
 Melchior Lüscher (1769–1828), Schweizer Politiker und Richter
 Peter Lüscher (* 1956), Schweizer Skirennläufer
 Regula Lüscher (* 1961), Schweizer Architektin und Stadtplanerin
 Sara Lüscher (* 1986), Schweizer Orientierungsläuferin
 Severin Lüscher (* 1963), Schweizer Politiker 
 Sven Lüscher (* 1984), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lüscher-Farbtest, ein projektiver Persönlichkeitstest
 Lüscher-Test (Akustik), eine audiometrische Methode